Верхнее Алешково — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.

Входит в состав Нижнешарденгского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Нижнешарденгский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Великого Устюга — 34 км, до центра муниципального образования Пеганово — 9 км. Ближайшие населённые пункты — Исаково, Большой Двор, Биричево, Фоминская, Нижнее Алешково, Оброчная.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 
 Верхнее Алешково в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района